C6H10O4 – formula molecolare dell'acido adipico
C6H10O4 – formula molecolare dell'isosorbide

Formule molecolari